Tellur (52Te) má osm přírodních, stabilních či pozorovatelně stabilních, izotopů, nejběžnější je 130Te (přirozený výskyt 34,08 %). U dvou přírodních izotopů, 128Te a 130Te byla pozorována radioaktivní přeměna. Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 105 až 143, a 17 jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 121Te (poločas přeměny 19,17 dne), 118Te (6,0 d), 132Te (3,204 d) a 119Te (16,05 hodiny). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 13 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 121 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy antimonu, zatímco u 127Te a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na jod..

Seznam izotopů

Reference 

tellur
Tellur